kikutnica – stawonóg z gromady kikutnic (Pycnogonida)
 kikutnica (Apterygida) – rodzaj owadów z rzędu skorków